Klenck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Klenck (1927–1958), deutscher Musiker
 Johannes Klenck (1620–1672), deutscher Kaufmann und Philosophielehrer, siehe Johannes Klencke (Lehrer)
 Jürgen von Klenck (1909–1978), deutscher Chemiker und Wirtschaftsfunktionär